Törnegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Törnegöl (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Törnegöl (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,

Se även
Törngöl, sjö i Emmaboda kommun,  (18,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn